Un estuaire est la portion de l'embouchure d'un fleuve où l'effet de la mer ou de l'océan dans lequel il se jette est perceptible.

Toponyme 

Estuaire et Sillon, une communauté de communes française en Loire-Atlantique ;
L'Estuaire est une province gabonaise.

Dans les arts 

Estuaire est une manifestation d'art contemporain exposant des œuvres le long de l'estuaire de la Loire, entre Nantes et Saint-Nazaire.
L'Estuaire est une maison d'édition belge.
Estuaire est une revue de poésie québécoise.